Ruta 240 o Carretera 240 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 240, antigua Ruta Nacional en la provincia de Río Negro, sobre la traza de la actual Ruta Provincial 79.

Chile 
 Ruta CH-240.

España 
 N-240.
 N-240-A.

Carreteras por número